Зобищи:
 Зобищи — деревня в Вязниковском районе Владимирская область.
 Зобищи — деревня в Любытинском муниципальном районе Новгородская область.
 Зобищи — посёлок Ленинградская область
 Зобищи — деревня, Бежецкий район Тверская область